La nazionale di pallavolo maschile della Croazia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Croazia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Croazia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato europeo

European Golden League

European Silver League

Collegamenti esterni